Ловчув () — остановочный пункт в селе Ловчув в гмине Тухув, в Малопольском воеводстве Польши. Имеет 2 платформы и 2 пути.

Остановочный пункт железной дороги (платформа) на линии Тарнув — Лелюхув, построен в 1912 году, когда эта территория была в составе Королевства Галиции и Лодомерии.

Ссылки 
 Информация в базе atlaskolejowy.pl 
 Информация в базе bazakolejowa.pl 

Остановочные пункты в Малопольском воеводстве